Označení USS Wright nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Wright (AV-1), nosič hydroplánů sloužící v letech 1921–1945 a následně v letech 1945–1946 jako pomocná loď USS San Clemente (AG-79)
 USS Philippine Sea (CV-47), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1946–1958, která byla do roku 1945 stavěna jako USS Wright
 USS Wright (CVL-49), lehká letadlová loď třídy Saipan sloužící v letech 1947–1956 a po přestavbě na velitelskou loď USS Wright (CC-2) v letech 1963–1970